Santa Pola kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Pola (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Santa Pola (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar